Улица Космона́втов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Космонавтов — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Космонавтов — бывшее название улицы Байтурсынова в Алмате.
 Улица Космонавтов — Улица протяжённостью 3800 м. в Караганде.

Россия 
 Улица Советских Космонавтов — улица в Абакане.
 Улица Космонавтов — улица в Анапе.
 Улица Космонавтов — улица в Апатитах.
 Улица Космонавтов — улица в Арзамасе.
 Улица Космонавтов — улица в Астрахани.
 Улица Космонавтов — улица в Белореченске.
 Улица Космонавтов — улица в Брянске.
 Улица Космонавтов — улица в Великом Новгороде.
 Улица Космонавтов — улица в Волгограде.
 Улица Космонавтов — улица в Воронеже.
 Улица Космонавтов — улица в Дмитрове.
 Улица Космонавтов — улица в Казани.
 Улица Космонавтов — улица в Канске.
 Улица Космонавтов — улица в Королёве.
 Улица Космонавтов — улица в Костроме.
 Улица Космонавтов — улица в Краснодаре.
 Улица Космонавтов — улица в Красноярске.
 В Липецке:
 Улица Космонавтов.
 Улица Космонавтов (Ссёлки) (улица Космонавтов-2).
 Улица Космонавтов (Жёлтые Пески) (улица Космонавтов-3).
 Улица Космонавтов — улица в Люберцах.
 Улица Космонавтов — улица в Москве.
 Улица Космонавтов — улица в Нальчике.
 Улица Космонавтов — улица в Норильске.
 Улица Космонавтов — улица в Раменском.
 Улица Космонавтов — улица в Серпухове.
 Бульвар Космонавтов — улица в Салавате.
 Улица Космонавтов — улица в Сосновом Бору.
 Улица Космонавтов — улица в Уфе.
 Улица Космонавтов — прежнее название улицы Ломоносова в Махачкале.

Украина 
 Улица Космонавтов — улица в Днепре.
 Улица Космонавтов — улица в Житомире.
 Улица Космонавтов — улица в Кривом Роге.
 Улица Космонавтов — улица в Нежине.
 Улица Космонавтов — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Космонавтов — улица в Одессе.
 Улица Космонавтов — улица в Черкассах.
 Улица Космонавтов — улица в Чернигове.

См. также 
 «Улица космонавтов» — советский фильм 1963 года
 Аллея Космонавтов
 Набережная Космонавтов
 Площадь Космонавтов
 Проспект Космонавтов
 Улица Героев Космоса